Hjo kan syfta på:

 Hjo kommun – en kommun i Västra Götalands län
 Hjo – centralort i Hjo kommun 1971–
 Hjo stad – en tidigare kommun i Skaraborgs län före 1400–1970
 Hjo socken – en socken i Västergötland ingick i Kåkinds härad
 Hjo landskommun – en tidigare kommun i Skaraborgs län 1863–1951
 Hjo församling – en församling i Billings kontrakt i Skara stift 
 Hjo stadsförsamling – en tidigare församling ~1600–1989
 Hjo landsförsamling – en tidigare församling ~1600–1989
Hjo kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Hjo församling
 Hjo distrikt – ett distrikt i Hjo kommun och Västra Götalands län 2016–